Niemcy:
 Ostprignitz – dawny powiat
 Ostprignitz-Ruppin – powiat w kraju związkowym Brandenburgia

Zobacz też:
 Prignitz
 Westprignitz